

Portugal

Freguesias e ex-freguesias 
Oliveira (Arcos de Valdevez) — de Arcos de Valdevez
Santa Maria de Oliveira — de Vila Nova de Famalicão

Invocação 
 Santa Maria de Oliveira - correspondendo à Nossa Senhora da Oliveira.

Desambiguações de topônimos